Riech ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Riech (1922–1992), deutscher Filmkaufmann
 Johann Daniel Riech (1689–1767), Görlitzer Bürgermeister